{oh!} Orkiestra, dawniej {oh!} Orkiestra historyczna – polska orkiestra muzyki dawnej i okresów późniejszych, grająca na instrumentach historycznych, założona w 2012 roku w Katowicach, prowadzona przez koncermistrzynię Martynę Pastuszkę. Od 2015 r. jest rezydentem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Kilkukrotna nominacja do Fryderyków.

Skład 
 skrzypce: Martyna Pastuszka (koncertmistrzyni, kierownik), Adam Pastuszka, Violetta Szopa-Tomczyk, Małgorzata Malke, Marzena Biwo, Dominika Małecka, Katarzyna Szewczyk, Kamila Guz
 altówka: Dymitr Olszewski
 viola da gamba: Krzysztof Firlus, Justyna Młynarczyk, Krzysztof Karpeta
 wiolonczela: Tomasz Pokrzywiński, Emilia Gliozzi
 pozytyw/klawesyn: Marcin Świątkiewicz, Anna Firlus
 kontrabas: Jan Prievoznik, Michał Bąk

Dyskografia 
 Albumy

Przypisy 

Polskie orkiestry